Kozí vrch je název mnoha kopců:

 Kozí vrch (Povrly) (380 m), kopec v Českém středohoří v Povrlech, zasahující též do Mojžíře, v okrese Ústí nad Labem, též přírodní rezervace
 Kozí vrch (Dolní Police) (428 m), kopec v Českém středohoří v Žandově-Dolní Polici, zasahuje též do Horní Police, v okrese Česká Lípa
 Kozí vrch (Lukov, okres Teplice) (521 m), okres Teplice
 Kozí vrch (Loket) (620 m), okres Sokolov
 Kozí vrch (Chyňava) (401 m), okres Beroun
 Kozí vrch (Milín) (603 m), okres Příbram
 Kozí vrch (Konstantinovy Lázně) (532 m), Plaská pahorkatina, Stříbrská pahorkatina, okres Tachov
 Kozí vrch (Tisová) (481 m), Podčeskoleská pahorkatina, Tachovská brázda, okres Tachov
 Kozí vrch (Všepadly) (495 m), okres Domažlice
 Kozí vrch (Nemanice) (698 m), okres Domažlice
 Kozí vrch (Všemyslice) (424 m), okres České Budějovice
 Kozí vrch (Horní Planá) (812 m), okres Český Krumlov
 Kozí vrch (Slavonice) (559 m), okres Jindřichův Hradec
 Kozí vrch (Babice) (574 m), okres Třebíč
 Kozí vrch (Lukov, okres Znojmo) (430 m), okres Znojmo
 Kozí vrch (Hostěradice) (328 m), okres Znojmo
 Kozí vrch (Staré Město) (695 m), bývalý název kopce Gregor, okres Šumperk
 Kozí vrch (Třemešná) (487 m), okres Bruntál
 Kozí vrch (Krasov) (670 m), okres Bruntál
 Kozí vrch (Třemešná) (487 m), okres Bruntál
 Kozí vrch (Slezské Rudoltice) (341 m), okres Bruntál
 Kozí vrch (Uňatín) (318 m), okres Krupina, Slovensko
 Kozí vrch (Zemiansky Vrbovok) (433 m), okres Krupina, Slovensko
 Kozí vrch (Uhorské) (429 m), okres Poltár, Slovensko
 Kozí vrch (Trenčín) (371 m), Slovensko
 Kozí vrch (Tatry) (2291 m), (Kozi Wierch), Bukowina Tatrzańska, Malý Kozí vrch
 Kozí Vrch (Valeč), ulice ve Valči, okres Karlovy Vary

Související články 
 Kozí hřbet
 Kozí hřbety
 Kozí hora
 Kozí horka, Malá kozí horka
 Kozí hůra
 Kozí hůrka
 Kozí kopec
 Kozí vršek
 Kozí hrb
 Kozí hrby
 Kozí kámen
 Kozí kameny
 Kozí skalka